Val Fredda - piccola valle della provincia di Trento, situata nel comune di Ala
Val Fredda - valle laterale della valle dell'Orsa, in provincia di Verona
Val Fredda - area protetta della provincia di Trento, situata nel comune di Lona-Lases
Bardonecchia - Val Fredda - area protetta della città metropolitana di Torino, situata nei comuni di Bardonecchia e Oulx